Де Матуш — распространённое имя собственное; встречается в виде фамилий и топонимов.
 Де Матуш, Маркус (род. 1957) — бразильский футболист, игравший на позиции полузащитника. В начале 1980-х выступал в различных лигах Италии.

Топоним 
 Вил-де-Матуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра. 
 Салир-де-Матуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия.

См. также 
 Матуш